Радек Бонк (,  9 січня 1976, Крнов) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1992 року виступами за команду «Злін».

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Оцеларжи», «Злін», «Пардубице», «Оттава Сенаторс», «Монреаль Канадієнс», «Нашвілл Предаторс», «Локомотив» (Ярославль).

Виступав за збірну Чехії, провів 11 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 2000, 2001.
 Чемпіон Чехії в складі клубу «Оцеларжи» — 2011.
Збірні
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1993.
 Чемпіон світу 1996.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Оцеларжи»
Хокеїсти «Зліна»
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Локомотива» (Ярославль)
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»